Sidmouth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sidmouth (ort i Australien), Tasmanien, West Tamar,

Storbritannien 

 Sidmouth (ort i Storbritannien, England, Devon, lat 50,69, long -3,24), 
 Sidmouth (parish), England, Devon, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar